Хе́ннинг Сти́ле Берг (, ; ) — норвежский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции центрального или правого защитника.

Футбольная карьера 
Берг начал карьеру в норвежских клубах, выступая за «Волеренгу» и «Лиллестрём». В 1987 году он приглашался на просмотр в английский «Ливерпуль», но не смог подписать с клубом контракт из-за трудностей с получением разрешения на работу в Англии.

В 1993 году Берг перешёл в английский «Блэкберн Роверс» за 400 тысяч фунтов, который участвовал в розыгрыше первого сезона английской Премьер-лиги (1992/93), и вскоре закрепился в клубе на позиции основного правого защитника. В сезоне 1994/95 он сыграл ключевую роль в завоевании «Блэкберном» чемпионского титула, пропустив лишь два матча за весь сезон. Его универсальность (он мог играть как на правом фланге, так и в центре обороны) и надёжность привлекли внимание «Манчестер Юнайтед», который приобрёл норвежца в 1997 году за £5 млн — рекордную на тот момент сумму для защитника в британском футболе.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» Берг выиграл два чемпионских титула (в 1999 и 2000 годах), а также Кубок Англии и Лигу чемпионов в 1999 году (хотя пропустил финалы обоих турниров из-за травмы). Особенно он запомнился своей высококлассной игрой в матче против «Интера» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1998/99.

В сезоне 1997/98 Берг регулярно играл в основном составе, но уже в следующем сезоне 1998/99 сыграл в Премьер-лиге лишь 16 матчей. Это было связано с приходом в «Юнайтед» Япа Стама. В сезоне 1999/00 он вновь стал регулярным игроком основы, когда Ронни Йонсен получил травму.

В сентябре 2000 года Берг вернулся в «Блэкберн»: сначала на правах аренды на 3 месяца, а затем на постоянной основе. В 2001 году «Роверс» вернулись в Премьер-лигу, а в следующем сезоне выиграли Кубок Футбольной лиги. Берг поднял трофей над головой в ранге капитана.

В 2003 году Берг покинул Англию и перешёл в шотландский клуб «Рейнджерс», в котором провёл один сезон. По окончании сезона Берг завершил карьеру.

Карьера в сборной 
На международном уровне Берг выступал за сборную Норвегии, сыграв на чемпионатах мира 1994 и 1998 годов, а также на Евро-2000. Его дебют за сборную Норвегии состоялся в мае 1992 года в товарищеском матче против сборной Фарерских островов. Всего Берг провёл за сборную 100 матчей и забил 9 мячей. Последний матч Берга за сборную прошёл в мае 2004 года; это была товарищеская встреча со сборной Уэльса.

Тренерская карьера 
22 апреля 2005 года 35-летний Берг был назначен главным тренером норвежского клуба «Люн». Он подписал с клубом из Осло четырёхлетний контракт. В первом сезоне под руководством Берга «Люн» финишировал на 3-м месте чемпионата.

19 августа 2008 года «Люн» объявил, что Берг принял предложение «Лиллестрёма» о переходе на должность главного тренера команды. Хеннинг Берг подписал с клубом пятилетний контракт и приступил к работе 1 января 2009 года.

31 октября 2012 года был назначен главным тренером клуба «Блэкберн Роверс» (за который выступал будучи футболистом), игравший на тот момент в чемпионшипе.

Тренерская статистика

Достижения 
 Блэкберн Роверс
 Чемпион Премьер-лиги: 1994/95
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2002

 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги (2): 1998/99, 1999/00
 Обладатель Кубка Англии: 1999
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 
 
 
 Профиль тренера на Lyn.no
 Статистика на LynFotball.net

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки сборной Норвегии по футболу
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Люн»
Тренеры ФК «Лиллестрём»
Тренеры ФК «Блэкберн Роверс»
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «МОЛ Фехервар»
Тренеры ФК «Стабек»
Тренеры ФК «Омония» Никосия
Тренеры ФК «Пафос»